Le nom Michael Ryan ou Mike Ryan est porté par les personnes suivantes :
 Michael Ryan (1825-1893), un marchand et homme politique fédéral du Québec ;
 Michael Ryan (1871-1947), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
  (1929-), un acteur américain ;
 Michael Ryan (1941-), un athlète néo-zélandais ;
 Michael Ryan (1960-1987), le tireur britannique auteur du massacre de Hungerford ;
 Michael Ryan (1980-), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Michael Ryan (1981-), un joueur australien de rugby à XIII ;
 Michael Ryan, un dessinateur de comics ;
 , un acteur britannique.

Voir aussi